John Walker, músico norte-americano integrante do conjunto The Walker Brothers
 John Walker, programador norte-americano
 John Ernest Walker, químico britânico
 Jon Walker, músico norte-americano integrante da banda Panic! at the Disco
 John Walker (atleta) - campeão olímpico neozelandês dos 1500 m
 John Walker (ciclista) - ciclista olímpico irlandês

Desambiguações de antropônimos